Black Star, ou Blackstar, peut désigner plusieurs choses :

 , un duo de rappeurs composé de Mos Def et de Talib Kweli ;
 Black Star, album du duo Black Star (1998) ;
 Black Star, bande dessinée de James Sturm et Rich Tommaso (2007);
 Black Star, groupe anarchiste grec impliqué dans l'action directe violente ;
 , agence de photographie américaine.

 Blackstar, série d'animation américaine diffusée pour la première fois en 1981 ;
Blackstar Amplification, compagnie britannique qui conçoit et construit des amplificateurs et des effets pour les guitaristes ;
 Blackstar, album de David Bowie, sorti en 2016 ;
 Blackstar, chanson extraite de cet album.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre